Op Roland Garros 2013 speelden de vrouwen van 28 mei tot en met 9 juni de wedstrijden in het dubbelspel. De Italianen Sara Errani en Roberta Vinci waren de titelverdedigsters. Het toernooi werd gewonnen door de Russinnen Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina die in de finale wonnen van Errani en Vinci.

Samenvatting

Finale

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pag. 3)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2013